Skupina znaků R-10 může mít různé významy:

 Něman R-10 – sovětský civilní a posléze i vojenský průzkumný a bombardovací letoun užívaný ve druhé světové válce.
 technické označení tetrachlormethanu jako chladiva